

Рівердейл-Парк — місто, штат Меріленд
 Рівердейл-Парк — переписна місцевість, штат Каліфорнія